Zygmunt Kamiński – podkomorzy wiłkomierski
 Zygmunt Kamiński (1877–1932) – lekarz internista, oficer
 Zygmunt Kamiński (1888–1969) – malarz, grafik, pedagog.
 Zygmunt Kamiński (1933–2010) – biskup rzymskokatolicki, kanonista